La saison 1998-1999 de Division 3 est la  édition du championnat d'Algérie de troisième division. Cette division est composée lors de cette saison de cinq groupes régionaux.

Classement

Groupe Ouest (LOFA)-Oran 

source

NB: l'IRB Maghnia est champion de la régional ouest (1998-1999) à la suite des réserves formulées contre l'OM Arzew (3-0 sur tapis vert nb; le match de la  journée du jeudi  qui a intégré deux joueurs militaires; Amar Boudjellal Fouad et Benadri Ali (permission après 44 jours. fin de durée) qui sont impliqués dans cette affaire qui a coûté cher à la formation de l'IS Tighennif)
le bureau fédéral de la faf a décidé l'accession de Maghnia le samedi  a son siège de Delley Brahim à Alger.

Résultats Détails  

 mettez ces journées dans ce tableau détaillé des résultats et merci   

 25éjournée : lundi 5 avril 1999 : usremchi - mcbhadjadj 0-1.......crmbouguirat - irbboutlèlis 2-2......aspct-usmo 1-2.......crbs-ist 0-0.......ushbou hdjar -irb oued el abtal 3-1 ......irbmaghnia - krbh 6-0 ......rcgoran- cbat 4-2.....fsmostaganem- omarzew 1-1...( source : le quotidien d'oran numéro 1281 du mardi 6 avril 1999 page 23 )

 26é journée : jeudi 8 avril 1999 : omarzew - irb maghnia  1-0  but berrached 15 ........ist-crmbouguirat  2-1 ......usmo-usr 3-1 .......ghalia ain tedlès - crbsfisef 1-1.....mcbhadjadj- aspctlemcen  1-0 but soufiane 80 ......oued al abtal- rcgoran  0-1 but Hamzi 39 .... kawkeb yell - feth mostaganem  2-1 .... irb boutlèlis - hamam bouhdjar  1-0 but : habbouchi 48 .( source : jaridet al-raiy numéro 285 du samedi 10 avril 1999 page 20 )                                                                
 * 29é journée : vendredi 7 mai 1999 : * usmo- hadjadj (2-1) ,, joussour tlemcen-omarzew (0-0) match arrété * sfisef / yellel (1-0) ,, bouguirat / ain tedlès (1-3) ,, remchi / oued el-abtal (2-1) ,, feth mostaganem - rgherb oran (1-1) ,, maghnia / hammam bouhdjar (2-1) ,, tighennif / boutlilis (4-1) . ( source : el-khabar N° 2549 du dimanche 9 mai 1999 page 17 .                                                                                                                                                                     

|}
Résultats

Ligue Régionale de Batna

Résultats 
28é journée : vendredi 7 mai 1999 : * crb kais / j bordj ghedir (2-0)   ,, w tébassa- i khenchela (1-3) ,, n cheréa - w m'sila (3-0) par forfait   ,, o sidi aissa / n ain-oulmane ( 3-1) ,, c teghrout - n oued el-ma ( 5-0) ,, merouana -  ouled jellal (1-0) ** m setif - barika (0-0) match arrété a la 79é minute ! ,, bir el-arch - n bouakeul ( 3-0) par forfait .( source : el-khabar N° 2549 du dimanche 9 mai 1999 page 17 .                                                                                                                                            *29é journée : vendredi 21 mai 1999 :
 CRBKais - WMMTébassa ( 1-0) ,, WRBM'slia - Olympique Sidi Aissa (3-3) ,, Etoile Ain-Oulmane - J Bir El-Arch ( 2-0) ,, ARB Barika - ABMerouana ( 1-0) ,, J Bordj Ghedir - Etoile Oued El-Ma ( 4-0) ,, CRBOuled Djellal - CRB Taghrout ( 1-0) ,, USMKhenchela - Etoile Cheria (3-2) ,, Etoile Bouakeul - Stade S Sétif ( 0-3 ) .
 les résultats de la 29é journée du championnat régional de ligue de Batna , Ainsi le Classement parus sur , El-Khabar N° 2561 du dimanche 23 mai 1999 page 17 .
 30é et derniére journée : journée : jeudi 27 mai 1999 à 13h00 .
à sidi aissa : olympi sidi aissa / usmkhenchela (.-.) ,, à cheréa : nedjm al cheria / crb kais (.-.) ,, à merouana : amel merouana / nedjm bouakeul (.-.) ,, à oued el-ma : nedjm oued el-ma / crb ouled djellal (.-.) ,, à ain taghzout : crb ain-taghzout / amel barika (.-.) ,, à bir el-arch : chabab bir el-arch / wifak m'sila (.-.) ,, à sétif : malaab sétif / chabab ain-oulmane (.-.) ,, à tébassa : wifak tébassa / jemiyet bordj ghedir (.-.) .
 Source : le programme de la 30é et derniére journée de la ligue régionale de batna paru sur le quotidien arabophone ; al-sahafa N° 22 du jeudi 27 mai 1999 page 21 .

Groupe Centre

Résultats 
 30é et derniére journée : vendredi 7 mai 1999 .
 W Sehaoula - C Yessers ( 4-1) ,, CRB Bir Khadem- U Dhraa El-Mizane (1-0) ,, WARouiba / H Ain-Bessem (2-0) ,, CRBBoukadir / IRB Oued Semmar ( 2-2) ,, CRBDar Beida / DRBStaouéli (2-0) ,, IRHussein-dey / CRB El-Attaf (4-1) ,, Nadi  Bou smail /  JSMChéraga (3-1) ,, WRBordj Ménaiél / ISMKoléa ( 0-3) . ..... ( Source : El-Khabar N° 2549 du Dimanche 9 mai 1999 page 17 .

Ligue régionale de Constantine

Résultats 
 30é et derniére journée :
 jeudi 27 et vendredi 28 mai 1999 :
 WBSkikda - ESGuelma ( APC )1-2  ; Wifak Souk-Ahras - Mouloudia Béjaia (3-2) ; Askhroub - B Annaba (1-0) ; El-Harrouch - FC Tahir (0-2) ; MBConstantine - Ittihad Sedrata(1-1) ; JSDjijel - CRB El-Milia ( 1-0) ; CRBAin-Fekroun - J Ain-Kercha (1-1) ; Oued Amizour - USC Ain Beida (2-0)
 Source : les résultats de la 30é et derniére journée du championnat régionale de la ligue de Constantine , ainsi le Classement Final parus dans le quotidien ,  El-Khabar N° 2566 du samedi 29 mai 1999 page 16 .

Ligue de Ouargla 

 Source : El-Khabar N° 2566 du samedi 29 mai 1999 page 16 .

 NB : la ligue régionale de football du sud est à ouargla a fait rejouer le match ittihad hassi r'mel contre le mouloudia du mekhadma à huis-clos et dans un terrain neutre, avant deux journées de la clôture du championnat régional sud-est, saison 1998-1999.

Ligue régionale de Béchar 
le MC El Bayadh est champion de la  ligue régional de football Sud Ouest (Béchar)  à la suite du match barrage contre le premier de l'autre groupe qui été l'US Béchar Djedid .

 2 poules. chaque poule de 8 clubs et un match barrage pour désigner le champion de cette ligue .
 Match Barrage : - au stade de Ain - Sefra : MC El Bayadh / US Béchar Djedid (1-1) ap aux tirs au but (5-4) .
 Source : le quotidien Algerien Arabophone , EL-KHABAR  N° 2603 du Lundi 12 Juillet 1999 page 21 .

Groupe A

Groupe B

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 1998-1999
 Championnat d'Algérie de football D2 1998-1999
 Coupe d'Algérie de football 1998-1999

1998-1999
Football en Algérie en 1998
Football en Algérie en 1999